Wesselyj Podil (ukrainisch ; russisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Wesselyj Podil (Jelanez), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Jelanez
 Wesselyj Podil (Nowyj Buh, Beresnehuwatske), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Nowyj Buh, Gemeinde Beresnehuwatske 
 Wesselyj Podil (Nowyj Buh, Nowomykolajiwka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Nowyj Buh, Gemeinde Nowomykolajiwka
 Wesselyj Podil (Pjatychatky), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pjatychatky
 Wesselyj Podil (Semeniwka), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Semeniwka
 Wesselyj Podil (Tschornobaj), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Tschornobaj